Skljarenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Skljarenko (* 1961), ukrainische Marathonläuferin
 Oksana Skljarenko (* 1981), ukrainische Langstreckenläuferin
 Wladimir Petrowitsch Skljarenko (* 1955), russischer Oboist